Smajli est un patronyme albanais dérivé du prénom Smajl, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Brikena Smajli (né en 1970), poète albanais ;
  (né en 1985), footballeur albanais ;
  (1880–1917), résistante albanaise, héroïne du peuple d'Albanie ;
  (né en 1998), footballeur kosovar.

Notes et références